Das Benson & Hedges Masters 1995 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 1994/95, das vom 5. bis 12. Februar 1995 im Wembley Conference Centre in London ausgetragen wurde.
Es war die 21. Austragung des Masters.

Die beiden Wildcardspieler John Higgins und Mark Williams konnten beide ihre Spiele der Wildcardrunde gewinnen.
Higgins besiegte Tony Drago mit 5:3, Williams gewann gegen Willie Thorne mit 5:0.
Mark Williams hatte zuvor die Benson & Hedges Championship gewonnen.
Während er jedoch sein Achtelfinalmatch gegen James Wattana verlor, erreichte Higgins das Finale, nachdem er unter anderem im Viertelfinale Titelverteidiger Alan McManus mit 5:2 besiegte.
Im Finale unterlag er jedoch Ronnie O’Sullivan mit 3:9. Für diesen war es der erste von sieben Masters-Titeln.

Finalrunde

Century-Breaks 

  Stephen Hendry 141, 112
  Peter Ebdon 131, 103
  Terry Griffiths 125
  John Higgins 111, 104 (2×)
  Ronnie O’Sullivan 102

Einzelnachweise 

1995
Snookerveranstaltung 1995
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent